Het seizoen 2011/12 van de Premier League was het twintigste seizoen in de hoogste Engelse voetbalcompetitie sinds de oprichting van de Premier League en het 114de seizoen sinds het ontstaan van de Engelse voetbalcompetitie. Manchester City werd landskampioen.

Aan de competitie deden twintig teams mee. De lijst van teams was op drie plekken gewijzigd ten opzichte van het vorige seizoen. Birmingham City, Blackpool en West Ham United degradeerden in het vorige seizoen naar de Football League Championship. Deze clubs werden vervangen door Queens Park Rangers, Norwich City en Swansea City .

Teams 
De volgende teams spelen in de Premier League tijdens het seizoen 2011/12.

Premier League

Eindstand alle wedstrijden

 
1Chelsea won de UEFA Champions Leaguefinale 2012 en is zodoende geplaatst voor de groepsfase van de UEFA Champions League 2012/13. Omdat er maar 4 ploegen uit 1 land aan de Champions League mogen meedoen, is Tottenham Hotspur teruggezet naar de groepsfase van de UEFA Europa League 2012/13.
2Liverpool won de Football League Cup 2011/12 en is zodoende gekwalificeerd voor de derde voorronde van de UEFA Europa League 2012/13.

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen 

<div style="margin-left:185px; padding-left:10px; width:200px; background-color:#CFC; font-size:11px;">Groen : Thuisteam heeft gewonnen
<div style="margin-left:185px; padding-left:10px; width:200px; background-color:#9cF; font-size:11px;">Blauw : Gelijkspel
<div style="margin-left:185px; padding-left:10px; width:200px; background-color:#FCC; font-size:11px; margin-bottom:10px;">Rood : Uitteam heeft gewonnen

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2011/12 in alle 38 competitieduels in actie kwamen voor hun club.

Manchester City

Bijgaand een overzicht van de spelers van Manchester City, die in het seizoen 2011/12 onder leiding van de Italiaanse trainer-coach Roberto Mancini voor de derde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden.

Speler en manager van de maand

Overige prijzen 

PFA Speler van het jaar:  Robin van Persie (Arsenal)
FWA Speler van het jaar:  Robin van Persie (Arsenal)
Barclays Speler van het jaar:  Vincent Kompany (Manchester City)
PFA Talent van het jaar:  Kyle Walker (Tottenham Hotspur)
Premier League Trainer van het jaar:  Alan Pardew (Newcastle United)
Barclays Gouden Schoen:  Robin van Persie (Arsenal)
Barclays Gouden Handschoen:  Joe Hart (Manchester City)
Barclays Premier League Fair Playklassement: Swansea City

Scheidsrechters

Toeschouwers

Football League Championship

Eindstand

Play-offs
{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3e plaats dubbele confrontatie
| RD1-team01 = Cardiff City
| RD1-team02 = West Ham United
| RD1-score01firstleg = 0
| RD1-score02firstleg = 2
| RD1-score01secondleg = 0
| RD1-score02secondleg = 3

| RD1-team03 = Blackpool
| RD1-team04 = Birmingham City 
| RD1-score03firstleg = 1
| RD1-score04firstleg = 0
| RD1-score03secondleg = 2 
| RD1-score04secondleg = 2

| RD2-team01 = 'West Ham United
| RD2-team02 = Blackpool
| RD2-score01firstleg = 
| RD2-score02firstleg = 
| RD2-score01secondleg = 2
| RD2-score02secondleg = 1
}}
West Ham United promoveert en komt in het seizoen 2012/13 uit in de Premier League.

TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Toeschouwers

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2011/12 uit in de Football League Championship.

Reading

Bijgaand een overzicht van de spelers van Reading FC, die in het seizoen 2011/12 onder leiding van trainer-coach Brian McDermott de titel opeisten in de 
Football League Championship en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de Premier League 2012/13.

Football League One

Eindstand

Play-offs

Huddersfield Town promoveert en komt in het seizoen 2012/13 uit in de Football League Championship.

Football League Two

Eindstand

Play-offs

Crewe Alexandra promoveert en komt in het seizoen 2012/13 uit in de Football League One.

Zie ook
FA Cup 2011/12
Football League Cup 2011/12
Football League Championship 2011/12
Engels voetbalelftal in 2011
Engels voetbalelftal in 2012

Competitievoetbal 2011/12
Engels voetbalseizoen